Acala — deidade do budismo
 Acala (México) — município do estado do Chiapas , no México.
 Ruínas romanas de Troia — supostamente na ilha de Ácala (nome por altura do Império Romano)

Desambiguações de antropônimos